Quatre navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de SMS Vineta, d'après la ville légendaire du même nom :
 le , corvette cuirassée de classe Arcona en service de 1863 à 1897 ;
 le , croiseur protégé de classe Victoria Louise qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 le SMS Vineta (1915), paquebot transatlantique qui sert comme croiseur auxiliaire durant la Première Guerre mondiale ;
 le , croiseur auxiliaire brièvement renommé Vineta en 1916.

Vineta